Љеида може бити:

Љеида град у Шпанији
Провинција Љеида, провинција у аутономној покрајини Каталонији, Шпанија